Листаль () — город в Швейцарии, с 1833 года столица кантона Базель-Ланд.

Входит в состав округа Листаль. Расположен вдоль реки , к юго-востоку от Базеля. Население составляет 13 128 человек (на 2007 год). Официальный код — 2829.

Впервые упоминается как деревня в 1189 году, в 1305 году перешла к Базельскому епископству, а в 1400 году — к городу Базель. Из достопримечательностей в городе есть ратуша XVI века, церковь Святого Мартина и Верхние ворота. В Листале производят текстиль, химикаты, железные изделия, машины и двигатели.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Базель-Ланда
Коммуны Базель-Ланда
Столицы кантонов Швейцарии